Plaats in Indonesië
 Menawan (Gebog), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Menawan (Klambu), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java